7/10 kan syfta på:

 7 oktober
 10 juli (amerikanskt datumformat)